QFB steht für:
 Flugplatz Freiburg (IATA-Code)
 Freiburg (Breisgau) Hauptbahnhof (IATA-Code)
 Quantifizierte boolesche Formel, eine Verallgemeinerung des Erfüllbarkeitsproblems der Aussagenlogik

QFB